Chiers, een rivier die ontspringt als de Kor.
Kor (rivier); een rivier in Iran
Kleineondernemersregeling, of KOR, belastingregeling.
Comité ter Verdediging van Arbeiders (Pools: Komitet Obrony Robotników, KOR), een Poolse groep dissidenten uit de jaren 70
 een sleepnet, zoals een boomkor.